Сорри́лья де Сан-Марти́н () — испанская фамилия. Соррилья де Сан-Мартин, Алехандро (1909—1987) — уругвайский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Уругвая (1963—1965).
 Соррилья де Сан-Мартин, Консепсьон (Чина Соррилья; 1922—2014) — уругвайская актриса
  (1891—1975) — уругвайский художник и скульптор.
  (1855—1931) — уругвайский эпический поэт и политик.